Le VKS Joker Pila est un club de volley-ball polonais fondé en 1992 et basé à Piła et évoluant au deuxième échelon national (Championnat de Pologne de volley-ball masculin D2).

Historique

Palmarès 
Néant

Effectif de la saison en cours 
Entraîneur : Dariusz Luks  ; entraîneur-adjoint : Miroslaw Zawieracz

Joueurs majeurs

Liens internes

Liens externes 
  Site officiel du club — en polonais

Piła